Az 1984. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 13-án rendezték a Jahorinán. Az aranyérmet az amerikai Debbie Armstrong nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1984. évi téli olimpiai játékokon